Неволино — название населённых пунктов в России:

 Неволино — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Неволино — село в Кунгурском районе Пермского края.

См. также 

 Неволина